Ricardo García Ambroa (Vitòria, 1988), ciclista basc 
 Ricardo García Cárcel (Requena, 1948), historiador i assagista espanyol 
 Ricardo García Damborenea (Madrid, 1940), metge i polític basc 
 Ricardo García Martínez (Villargordo del Cabriol, 1828 - 1881), polític valencià 
 Ricardo García Trapero Veragua, polític espanyol, membre del Partit Liberal Fusionista i amic de Práxedes Mateo Sagasta 
 Ricardo García o Ricard Garcia Sanchis